Следж () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Следж, Перси (1940—2015) — американский певец.
 Следж, Юджин (1923—2001) — капрал морской пехоты США, профессор и писатель.

Другое 
 Следж-хоккей — командная спортивная игра на льду, аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями.